Agatone – nome proprio di persona italiano maschile
 Agatone – poeta e drammaturgo greco antico
 Agatone – generale macedone antico
 Sant'Agatone d'Egitto – eremita del IV secolo
 Sant'Agatone – vescovo del IV secolo e martire
 Sant'Agatone – 79º papa della Chiesa cattolica
 Agatone – fumetto di Jacovitti
 Agatone - figura mitologica, figlio di Priamo, fu l'ultimo dei principi troiani sopravvissuti.